Bubenberg ist der Name folgender Orte:

 Bubenberg (Durach), Ortsteil der Gemeinde Durach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bubenberg (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Bubenberg (Gemeinde Straß), Ortsteil der Gemeinde Straß in Steiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Bubenberg, deutscher Name der Ortschaft und des Berges Montbovon im Kanton Freiburg

Bubenberg ist der Name folgender Berge:
 Bubenberg (Hatzfelder Bergland) (608,7 m), nördlich von Hatzfeld (Eder), Kreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Bubenberg ist der Name eines Berner Adelsgeschlechts, siehe Bubenberg (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Bubenberg-Denkmal, Bronzestandbild von Adrian I. von Bubenberg
 Burg Alt-Bubenberg